Тенги́з Алекса́ндрович Семёнов (род. 1941) — советский и российский кинорежиссёр, продюсер. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996). Лауреат Ленинской премии (1980). Генеральный директор кинокомпании «Анимос».

Биография 
Родился 5 августа 1941 года в Тбилиси. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа в 1972 году. В 1970—1990 годах работал на ЦСДФ. Две ленты Тенгиза Семенова «Великое танковое сражение» и «Блокада Ленинграда» открывали премьерные показы киноэпопеи «Великая Отечественная» в Москве и Вашингтоне. «Блокада Ленинграда» была первым советским документальным фильмом, показанным в Библиотеке Конгресса США. В последующие годы Тенгиз Семёнов участвовал в создании многих документальных картин, в числе которых «Всего дороже» (1981), «Бандит из Тетюшей» и «Скамейка Силуана» (Главный приз IV фестиваля Православных фильмов).

В 1990—1993 годах Тенгиз Семенов был руководителем режиссёрской мастерской документального фильма во ВГИКе. В настоящее время Семенов является председателем Государственной Экзаменационной Комиссии ВГИКа.

С 1990 по 2002 год Тенгиз Семенов — директор-художественный руководитель киностудии «Человек и время». В октябре 2002 года Тенгиз Семенов становится художественным руководителем-советником заместителя Генерального директора Первого канала по общественно-политическому вещанию.

С 2000 года возглавляет студию «Анимос», специализирующуюся на производстве анимационных и документальных фильмов. В 2006 году на 17 Международном фестивале анимации в Загребе студия была награждена дипломом жюри за адаптацию русской классики.

Личная жизнь 
 Жена — Орлова Наталья Вячеславовна, режиссёр-мультипликатор, сценарист и художник-постановщик, художник-мультипликатор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2013)
 Дочь — Екатерина, актриса
 Внуки — Никита (род. 1990) и Мария (род. 1997).

Фильмография 
 1972 — «На высоте»
 1974 — «Каждую неделю в среду»
  — «Знакомьтесь, Советский Союз!»
 1977 — «Впервые в истории»
 1979 — «Великая Отечественная»
 1981 — Всего дороже (совместно с И. С. Гутманом, И. А. Григорьевым, С. Н. Пумпянской)
 1993 — «Исчезнувшие без следа»
 1994—1995 — Россия в войне (Россия—Великобритания; фильмы «Падение свастики» и «На вершине культа»)
 Возвращение Игоря Винокурова
 2001 «Артём» (режиссёр, совместно с Г. Боровиком)
 2002 «Полёт на Нюрнберг» (режиссёр)
 2010 «Новое небо» (режиссёр)
 2011 «День первый… день последний» (режиссёр)
 2012 «Новые мифы великой войны» (режиссёр)

 Продюсер мультфильмов 
 1999 — Моби Дик
 2000 — Три сестры, которые упали в гору
 2001 — Тимун и нарвал (мультфильм)
 2004 — Каштанка
 2004 — Новогоднее приключение двух братьев
 2005 — Капитанская дочка
 2005 — Про козла и барана
 2006 — Крошечка Хаврошечка
 2006 — Снегурочка
 2007 — Собачья дверца
 2009 — Очумелов
 2010 — Шатало
 2013 — Возвращение Буратино

 Награды и премии 
 Ленинская премия (1980) — за участие в создании киноэпопеи «Великая Отечественная» (фильмы «Блокада Ленинграда» и «Величайшее танковое сражение»
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (30 августа 1996 года) — за заслуги в области искусства Почётная грамота Президента Российской Федерации (29 октября 2018 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность''

Литература 
 
  . Раздел: Анимос. с.60-64.

Примечания

Ссылки 
 
 Семёнов Тенгиз — animator.ru
 
 Анимос — фильмография

Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Персоналии:ЦСДФ
Анимос (кинокомпания)
Персоналии:Первый канал